Рудольф Ти́шнер (; 3 апреля 1879, Хоэнмёльзен — 24 апреля 1961, Гарштедт) — немецкий , офтальмолог, оккультист и писатель.

Биография 
Получив высшее медицинское образование, Тишнер работал офтальмологом в Мюнхене. Переболев туберкулёзом, почти полностью лишился слуха. Не будучи гомеопатом, написал несколько статей об этой дисциплине, в том числе классическую «Становление гомеопатии». Приверженец доказательной медицины, он, тем не менее, призывал к её слиянию с гомеопатией.

Тишнер занимался интенсивными исследованиями парапсихологических феноменов телекинеза, телепатии и оккультизма. Проводил многочисленные опыты и написал обширные труды по этому вопросу.

Сочинения 
 Das Medium D. D. Home, Untersuchungen und Beobachtungen (nach Crookes, Butlerow, Varley, Aksakow und Lord Dunraven). O. Mutze, Leipzig 1925.
 Das Werden der Homöopathie, Geschichte der Homöopathie vom Altertum bis zur neuesten Zeit. Sonntag, Stuttgart 2001, ISBN 3-87758-187-0.
 Der Okkultismus als Natur- und Geisteswissenschaft. F. Enke, Stuttgart 1926.
 Die Bildwerke Hahnemanns und ihre Schöpfer. Schwabe, Leipzig 1934.
 Einführung in den Okkultismus und Spiritismus. J. F. Bergmann, München 1923.
 Ergebnisse okkulter Forschung, eine Einführung in die Parapsychologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1976, ISBN 3-534-06052-0.
 Fernfühlen und Mesmerismus, (Exteriorisation der Sensibilität). J. F. Bergmann, München 1925.
 Franz Anton Mesmer, Leben, Werk und Wirkung. Verlag der Münchner Drucke, München 1928.
 Geschichte der okkultistischen (metaphysischen) Forschung von der Antike bis zur Gegenwart. Teil 2: Von der Mitte d. 19. Jh. bis zur Gegenwart. J. Baum, Pfullingen 1924.
 Geschichte der Parapsychologie. Teil 2. Pustet, Tittmoning 1960.
 Mesmer und sein Problem, Magnetismus, Suggestion, Hypnose; Hippokrates, Stuttgart 1941
 Monismus und Okkultismus. O. Mutze, Leipzig 1921.
 Samuel Hahnemanns Leben und Lehre. Haug, Ulm 1959.
 Über Telepathie und Hellsehen, Experimentaltheoretische Untersuchungen. Bergmann, München 1920.

Примечания 

Офтальмологи Германии
Оккультисты